Toranj (Pakrac)
 Toranj (Velika)